Das Canara Bank Bangalore Open 2008 war ein Damentennisturnier in Bangalore. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier II war Teil der WTA Tour 2008 und fand vom 3. bis 9. März 2008 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Serena Williams gegen Patty Schnyder mit 7:5 und 6:3. Im Doppelfinale besiegten Peng Shuai und Sun Tiantian die Paarung Chan Yung-jan/Chuang Chia-jung mit 6:3, 5:7 und 10:8.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

2008
WTA Tour 2008